Biskopsö kan avse:

Finland 

 Biskopsö, Iniö, Åboland, 
 Biskopsö, Nagu, Åboland, 
 Biskopsö, Kimitoön, Åboland,

Sverige 

 Biskopsön, Värmdö kommun, 
 Biskopsö naturreservat, Värmdö kommun,